L'édition masculine 2019 du tournoi de tennis de Cincinnati se déroule du 11 au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Le tournoi fait partie de l'US Open Series. Daniil Medvedev remporte l'épreuve en simple, Ivan Dodig et Filip Polášek celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Juan Martin del Potro, du Canadien Milos Raonic et du Sud-Africain Kevin Anderson. Ils sont respectivement remplacés par Jordan Thompson, Grigor Dimitrov et Lorenzo Sonego.

Pendant le tournoi 
L'ancien numéro 1 mondial Andy Murray fait son retour à la compétition en simple après son opération à la hanche, survenue en début d'année. Il est éliminé dès son entrée en lice par Richard Gasquet.

En double, Bob et Mike Bryan signent à 41 ans leur  victoire sur le circuit à la suite de leur victoire contre Jérémy Chardy et Fabrice Martin, une première dans la discipline.

Pour son retour à la compétition 6 semaines après sa défaite en finale de Wimbledon, Roger Federer est éliminé en huitièmes de finale par Andrey Rublev en 61 minutes. Il s'agit de sa défaite la plus rapide depuis 2003 où le Suisse s'était incliné en 54 minutes contre Franco Squillari.

Daniil Medvedev rallie pour la troisième fois d'affilée la finale du tournoi dans lequel il est engagé. Il s'est incliné la semaine passée en finale du Masters 1000 de Montréal contre Rafael Nadal et la semaine d'avant à Washington contre Nick Kyrgios. Depuis le début de la saison, le Russe de 23 ans a atteint 6 finales et a été sacré à Sofia. À l'issue de sa victoire en finale, il totalise 44 victoires, soit le plus grand nombre de succès sur le circuit principal depuis le début de l'année, devant Rafael Nadal (42), Roger Federer (40) et Novak Djokovic (38). Il fait son entrée dans le top 5 mondial, une première dans sa carrière.

Lauréats 
Daniil Medvedev remporte le  titre de sa carrière, le  en Masters 1000, en écartant en finale David Goffin.

En double, Ivan Dodig et Filip Polášek décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face aux numéros 1 mondiaux Juan Sebastián Cabal et Robert Farah. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline. Filip Polášek avait mis un terme à sa carrière en 2013 avant de revenir sur le circuit en 2018.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati (WTA 2019)
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2019
Tennis aux États-Unis en 2019
Cincinnati
Tennis en août 2019
Sport aux États-Unis en août 2019
Sport dans l'Ohio en 2019